Рапоза (Алмейрин) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Рапоза (Мараньян) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.